Mariusz Woźniak (ur. 1951) – polski matematyk, prof. dr hab.
 Mariusz Woźniak (1944–2020) – polski dyplomata